Stenobermuda är ett släkte av kräftdjur. Stenobermuda ingår i familjen Stenetriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Stenobermuda